

Toponyme 
 Le département français de la Charente.

Hydronyme 
 La Charente est un fleuve français qui prend sa source à Chéronnac (Haute-Vienne) et se jette dans l'océan Atlantique entre Port-des-Barques et Fouras.

Culture et société

Marine 
 Le Charente est un câblier français en service de 1874 à 1931.